Гантер (прізвище)

Гантер — місто, штат Арканзас
 Гантер — місто, штат Канзас
 Гантер — місто, штат Нью-Йорк
 Гантер — місто, штат Північна Дакота
 Гантер — місто, штат Оклахома
 Гантер — місто, штат Вісконсин
 Гантер — селище, штат Нью-Йорк
 Гантер — переписна місцевість, штат Міссурі
 Гантер — переписна місцевість, штат Огайо
 Гантер — переписна місцевість, штат Теннессі

Див. також 
 Український центр культури в Гантері

Примітки